Альфа Этники 1974/1975 () — 39-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1974/1975
Греция
Греция
1974 год в Греции
Спорт в Греции в 1975 году